

Болгарская Православная Церковь

Архиерейские наместничества

Римско-Католическая Церковь

Примечания 

Болгария

Собор